Noturno pode se referir a:

 Noite

Artes
 Noturno (música), tipo de composição para piano
 Noturno (álbum), de Elizeth Cardoso
 Noturno (Marvel Comics), personagem de quadrinhos
 The Strain, livro de Guillermo del Toro e Chuck Hogan, traduzido no Brasil como Noturno

Ver também